Zimonjic:

 Vojvoda Zimonić, village de Serbie

 Nenad Zimonjić (né en 1976), joueur de tennis serbe